Telizyn ist der Familienname folgender Personen:

 Daria Telizyn (1960–2005), US-amerikanische Pianistin
 Emil Telizyn (1930–2011), ukrainisch-kanadischer Ikonenmaler, Kirchendekorateur und Bildhauer